Ardente – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Ardente – torpediniera della Regia Marina
 Ardente – dettaglio dell'araldica
 Ardente – singolo dell'album Iva Zanicchi (1981)